Plaats in Indonesië
 Keting (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Keting (Sekaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java